Boubacar Diabang Dialiba (Dakar, 13 juli 1988) is een voetballer met zowel de Senegalese als de Bosnische nationaliteit. Hij staat onder contract bij het Turkse Keçiörengücü.

Statistieken

Externe links 
  90minut.pl
  transfermarkt.pl
  national-football-teams.com

Bosnisch voetballer
Senegalees voetballer